Dolenje je lahko:
 Dolenje, naselje v občini Ajdovščina
 Dolenje, naselje v občini Domžale
 Dolenje, naselje v občini Sežana
 Dolenje v Brdih, naselje v Italiji